Władysław (ur. ok. 1227, zm. 3 stycznia 1247) – margrabia morawski w latach 1246–1247.

Życiorys 
Najstarszy syn króla Czech Wacława I i Kunegundy Hohenstauf. W 1246 r. zaręczył się z Gertrudą, bratanicą  Fryderyka II Bitnego. Po jego śmierci został uznany za księcia Austrii, ale wkrótce zmarł. W ten sposób otwarła się droga do następstwa dla jego młodszego brata Przemysła Ottokara II.

Rodowód

Bibliografia 
 J. Čechura, J. Mikulec, F. Stellner, Lexikon českých panovnických dynastií, Praga 1996, s. 173.

Przemyślidzi
Urodzeni w XIII wieku
Zmarli w 1247